Matthias Steindl ist der Name folgender Personen:

* Matthias Steindl (um 1644–1727), österreichischer Architekt und Bildhauer, siehe Matthias Steinl
 Matthias Paulus Steindl (1761–1828), österreichischer Geistlicher, Weihbischof in Wien